Dhal steht für:

 Dhāl, der neunte Buchstabe des arabischen Alphabets
 Dhal (Sindhi-Buchstabe), der 19. Buchstabe des erweiterten arabischen Alphabets des Sindhi
 ein asiatischer mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Schild, siehe Sipar
 ein Gericht der indischen Küche, siehe Dal (Gericht)

Ḍhal steht für:
 Ḍhal, der 22. Buchstabe des erweiterten arabischen Alphabets des Sindhi

Siehe auch:
 Dahl
 Dal
 Ddal